«Подмена» () — американский кинофильм. В России фильм больше известен под названием «Кара небесная».

Сюжет 
Специалиста по рекламе Стива Брукса за его отношение к женщинам утопили в бассейне на совместной вечеринке его три бывшие подружки. Попавший в Чистилище, Стив может избежать участи попасть в ад, только вернувшись на землю и найдя женщину, которая его любит. Задача Стива усложнена тем, что он попадает на землю в теле женщины Аманды. Стив-Аманда осознаёт то, о чем всегда догадывался — за его потребительское отношение ни одна знакомая женщина ему даже не симпатизирует. Дьявол поторапливает Стива с разрешением ситуации.

Отсутствие Стива привлекает всё большее внимание. Аманда устраивается в старую компанию на его позицию. Хозяйка парфюмерной корпорации, лесбиянка Шейла Факстон демонстрирует интерес к Аманде и становится клиенткой будущей рекламной кампании. Впрочем, как сексуальная партнерша, она Аманду не привлекает. Аманда же в состоянии опьянения оказывается в постели с Уолтером, другом Стива Брукса. После бурной ночи она узнает, что имела близость с Уолтером и забеременела. Тем временем полиция обнаружила тело Стива. Бывшая подружка Стива Марго подбрасывает в квартиру пистолет, и Аманду арестовывают. На суде Аманду оправдывают. Беременность протекает тяжело, но Аманда сохраняет ребенка, несмотря на угрозу жизни.

У неё рождается дочь, и потусторонний голос сообщает, что она будет любить Аманду. Аманда умирает и возносится на небеса. Уолтер забирает дочь к себе. Стиву-Аманде предстоит принять решение, каким ангелом предстоит стать: в мужском или женском обличье? Решение принять нелегко, и Бог говорит, что в запасе теперь есть вечность.

В ролях 
 Эллен Баркин — Стив Брукс (в теле женщины)
 Джимми Смитс — Уолтер Стоун
 ДжоБет Уильямс — Марго Брофман
 Перри Кинг — Стив Брукс (мужчина)
 Лоррейн Бракко — Шейла Факстон
 Брюс Пэйн — дьявол 
 Лизетт Энтони — Лиз 
 Кэтрин Кинер — секретарша Стива

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 35 % на основе 23 рецензий со средней оценкой 4,9 из 10. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 48 баллов из 100 на основе 23 обзоров, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Ссылки

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы о реинкарнации
Фильмы об обмене телами
Фильмы США 1991 года